

Geografia 
 Eka – una regione storica della Nigeria meridionale

Codici 
 EKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eureka (Stati Uniti)
 eka – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua ekajuk

Musica 
 EKA – uno dei membri del gruppo musicale statunitense Boo-Yaa T.R.I.B.E.
 E.K.A. – album discografico di Christian Ice del 2000

Altri progetti